Blümelbach und Blümelgraben sind Gewässernamen:
 Blümelbach, andere Namensform des Blümelsbachs, rechter Zufluss der Felsalb gegenüber Dusenbrücken, Ortsgemeinde Nünschweiler, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Blümelbach (Gießenbach), linker Zufluss des Gießenbachs in Dimbachreith, Markt Dimbach, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Blümelbach (Rittersbach), rechter Zufluss des Rittersbachs (zum Kocher) vor Tullau, Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Blümelgraben, linker Zufluss des Kaltenbachs (zur Loisach) gegenüber Baumberg, Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Blümeltalbach